Прио́кская (до 1964 — Свинская) — железнодорожная платформа Курского направления Московской железной дороги. Расположена в Заокском районе Тульской области.

История 
Полустанок Свинская был открыт на Московско-Курской железной дороге в 1867 году. Своё название он получил от деревни, в непосредственной близости от которой он располагался. В то время эта местность относилась к Алексинскому уезду Тульской губернии. Художественно раскрашенная фотография полустанка была включена в Альбом видов Московско-Курской железной дороги, выпущенный в 1885 году. На ней видна плотина пруда, построенная на речке Казановке при строительстве железной дороги. Русло речки проходит в трубе под железнодорожной насыпью. На берегу пруда была построена кирпичная баня для рабочих. Также на фотографии видна водонапорная башня, использовавшаяся для экипировки паровозов водой. Здание бани и водонапорная башня в полуразрушенном виде сохранились до наших дней.

В 1964 году неблагозвучное название поменяли на Приокская, такое же название получил и пристанционный посёлок.

В советское время и в начале 90-х годов помимо главных путей, имелось два приёмоотправочных пути и тупик. Использовались две боковые платформы (ныне демонтированы), соединенные настилом. На станции были зал ожидания и билетная касса, располагавшиеся сначала в деревянном здании, затем в новом кирпичном, в настоящее время закрытом.

География 
На северо-западе от платформы находится посёлок Приокский, а на юго-востоке деревня Свинская. В посёлке расположен Детский бронхолегочный санаторий № 19 Департамента здравоохранения города Москвы. Со стороны посёлка к переезду примыкает асфальтированная автомобильная дорога, ведущая до шоссе, соединяющего трассу  М2 Крым в селе Липицы с деревнями Лукьяново, Подмоклово и Ланьшино Серпуховского района Московской области и далее с населёнными пунктами Заокского района Тульской области вплоть до самого посёлка Заокский.

Вблизи платформы находятся деревни Прокшино, Паршино, СНТ «Лесные дали», «Дружба», «Приокское» (не следует путать с одноимённым посёлком поблизости).

Деятельность 
Состоит из одной островной платформы, расположенной между двумя главными путями. У северного конца для прохода к платформе через пути уложен настил. У южного конца платформы находится переезд, оборудованный барьерами-автоматами. На переезде работает дежурный, режим работы переезда: 8:00 — 20:00.

На платформе останавливаются большая часть поездов пригородного сообщения следующих через станцию. Основные маршруты следования пригородных поездов: из Тулы в Москву и в обратном направлении.

Происшествия 
7 августа 2015 года на переезде у платформы произошла авария: пассажирский поезд столкнулся с фурой, перевозившей стройматериалы. У локомотива ЧС2Т-1006 была повреждена правая часть кабины. Жертв нет. Водитель транспортного средства получил телесные повреждения. Переезд закрывался для движения автомобилей, проводились работы по улучшению подъезда со стороны деревни Свинская.

Примечания

Ссылки 
 
 

Железнодорожные станции и платформы Заокского района
Остановочные пункты Тульского региона Московской железной дороги